Con el nombre de Partido de la Justicia y el Desarrollo se puede hacer referencia a dos formaciones políticas:
Partido de la Justicia y el Desarrollo, partido político de Marruecos.
Partido de la Justicia y el Desarrollo, partido político de Turquía.